

Geografia
 Francia
 Aubin – comune dell'Aveyron
 Aubin – comune dei Pirenei Atlantici

Persone 
 Noël Aubin – editore e drammaturgo francese
 Serge Aubin – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese

Altro
 Aubin – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Albino

Pagine correlate 
 Saint-Aubin